La saison 2012-2013 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. À l'issue de la saison régulière, le HC Fribourg-Gottéron termine à la première place en Ligue nationale A, tandis que le HC Ajoie termine premier de la saison régulière de Ligue nationale B.

Lors des play-off, le CP Berne, deuxième de la saison régulière, remporte son treizième titre de champion de Suisse en LNA. En LNB, c'est le Lausanne HC qui s'adjuge le titre après avoir terminé à la quatrième place lors de la saison. À l'issue de sa victoire lors du barrage de promotion-relégation, Lausanne est promue en LNA, aux dépens du SC Langnau Tigers, relégué en LNB.

Ligue nationale A

Qualifications

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Play-off

Play-out

Ligue nationale B

Qualifications

Participants

Classement final 
Le classement final de la saison régulière s'établit comme suit :

Play-off



Ronde finale

Finale 
N'ayant pas soumis de dossier de candidature pour la LNB, le HC Guin Bulls est champion de Suisse amateur, mais reste en .

Juniors Élites

Références 

2012-2013
Hockey sur glace M
Suisse M